Dit artikel beschrijft de prestaties van de Engelse voetbalclub Sunderland AFC in het seizoen 2015–2016. Het was het negende opeenvolgende seizoen dat de club uit Sunderland uitkwam in de hoogste divisie van het Engelse profvoetbal, de Premier League, na de degradatie in 2006.

Trainer Dick Advocaat had een aanbod van de clubleiding om langer trainer te blijven in eerste instantie naast zich neergelegd. Een week later tekende hij toch voor een jaar bij. Op 4 oktober stapte hij alsnog op na een dramatische seizoenstart. "Ik wil iedereen die achter me heeft gestaan bedanken. Dit is het goede moment om te vertrekken. Niet voor mij, maar voor de club", aldus Advocaat in een door Sunderland uitgegeven verklaring. Onder leiding van de Nederlandse coach speelde Sunderland in de eerste acht wedstrijden drie keer gelijk en verloren The Black Cats vijf keer. Hij werd opgevolgd door Sam Allardyce. Die wist de ploeg in de hoogste divisie te houden.

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die Sunderland vertegenwoordigden in de Premier League in het seizoen 2015/16 als zeventiende eindigden.

FA Cup

Wedstrijden

Football League Cup

Wedstrijden

Sunderland AFC naar seizoen
Engelse voetbalclub 2015/16